Miejscowości w USA:
 Elderon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Elderon – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Elderon (ang. Elderon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon